Mlejn může být:

lidově mlýn
Klub Disco Mlejn, discoklub v Sadové
Muzeum Mlejn, ostravské mlynářské muzeum
Galerie Mlejn, ostravská galerie, kterou provozuje Spolek Mlejn
KD Mlejn, pražské kulturní zařízení 
Cirkus Mlejn, umělecký soubor nového cirkusu při KD Mlejn

v kultuře
Princezna ze mlejna, český pohádkový film, režie Zdeněk Troška
Princezna ze mlejna 2, český pohádkový film, režie Zdeněk Troška

Související články 
Mlejnský, české příjmení
Mlejnek